Српско презиме Зорић присутно је у динарским крајевима, нарочито у Лици. У Црној Гори среће се у црногорском приморју, у бококоторском насељу Мојдеж (код Херцег Новог). 

 Бранка Зорић, српска филмска и позоришна глумица
 Никола Зорић, српски музичар
 Миладин Зорић, српски сликар
 Миленко Зорић, српски кајакаш
 Миладин Зорић, учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Дејан Зорић, српски позоришни и филмски глумац 
 Милан Зорић, учесник Народноослободилачке борбе, генерал-потпуковник ЈНА и народни херој Југославије 
 Снежана Зорић, српска кошаркашица 
 Раде Зорић, учесник Народноослободилачке борбе, генерал-мајор ЈНА и народни херој 
 Саша Зорић,  српски фудбалер,
 Ацо Зорић, примаријус доктор кардиологије, КБЦ Звездара Београд, начелник коронарне јединице 

Извор: "Стојан Караџић, Вук Шибалић: Дробњак и породице у Дробњаку и њихово поријекло, 1997, приредио сарадник портала ПОРЕКЛО Војислав Ананић"

Српска презимена